Das Tagebuch der Anne Frank ist der Name folgender Werke:
 Das Tagebuch der Anne Frank (Theaterstück), Theaterstück von Frances Goodrich und Albert Hackett (1956)
 Das Tagebuch der Anne Frank (Oper), Oper von Grigori Frid (1969)
 Das Tagebuch der Anne Frank (Hörspiel), Hörspiel von Marei Obladen (1985)

Filme:
 Das Tagebuch der Anne Frank (1958), deutscher Fernsehfilm von Emil Stöhr 
 Das Tagebuch der Anne Frank (1959) (Originaltitel The Diary of Anne Frank), amerikanischer Film von George Stevens
 Das Tagebuch der Anne Frank (1967) (Originaltitel The Diary of Anne Frank), amerikanischer Fernsehfilm von Alex Segal 
 Das Tagebuch der Anne Frank (1980) (Originaltitel The Diary of Anne Frank), amerikanischer Film von Boris Sagal
 Das Tagebuch der Anne Frank (1982), deutscher Fernsehfilm von Mirjana Erceg 
 Das Tagebuch der Anne Frank (1987) (Originaltitel The Diary of Anne Frank), britischer Film von Gareth Davies
 Das Tagebuch der Anne Frank (2009) (Originaltitel The Diary of Anne Frank), britische Miniserie 
 Das Tagebuch der Anne Frank (2016), deutscher Film von Hans Steinbichler

Siehe auch:
 Anne Frank
 Anne Frank (Begriffsklärung)
 Tagebuch der Anne Frank, literarisches Werk (veröffentlicht 1947)